Danielle Thibeault (1946-), sculptrice québécoise ;
 Fabienne Thibeault (1952-), auteur-compositeur-interprète québécoise et française ;
 Gérard Thibeault (1906-1998), homme politique québécois ;
 Tammara Thibeault (1996-), boxeuse canadienne ;
 Yolande Thibeault (1939-), journaliste, coordinatrice et femme politique canadienne.

Patronyme canadien
Patronyme français
Patronyme québécois